Азим Аслан оглы Азимзаде (; 7 мая 1880, село Новханы около Баку — 15 июня 1943, Баку) — азербайджанский художник и график, народный художник Азербайджанской ССР (1927).

Биография 

Родился Азим Азимзаде а в селении Новханы близ Баку, в семье бедного рабочего-нефтяника Аслана. Азимзаде не получил художественного образования, был самоучкой. Когда Азимзаде было восемь лет, отец отдал его в моллахану (школу при мечети). Здесь Азимзаде учился читать Коран на арабском языке. Четыре года Азимзаде обучался в моллахане. После чего он поступил в трёхклаасную русско-азербайджанскую школу (в то время школа называлась «русско-татарской», так как азербайджанцев до революции называли также «татарами»). Именно в этой школе Азимзаде, проявивший рано стремление к рисованию (Азимзаде рисовал ещё учась в моллахане), впервые обратил на себя внимание учителей своими рисунками.

Окончив начальную школу, Азимзаде вынужден был отказаться от дальнейшей учёбы. В своей автобиографии он пишет:

С 1906 года Азимзаде печатал в журналах рисунки на социальную и политическую тематику. Тем самым Азимзаде стал основоположником азербайджанской сатирической графики. Азимзаде принял активное участие в революции, был заведующим отделом культуры наркомата просвещения Азербайджана.

Творчество Азимзаде было многогранным. После революции он занимался в основном книжной и станковой графикой. Его наследие составляют станковые листы, книжные иллюстрации, сатирические журнальные и газетные рисунки, эскизы костюмов и декораций, политическая карикатура и плакат. Одной из важных областей творчества художника составлял плакат. Традиции реалистической сатирической графики журнала «Молла Насреддин» и других дореволюционных юмористических журналов, в которых Азимзаде активно выступал, были удачно использованы им при создании первых произведений плакатного искусства. Почти половина всех плакатов Азимзаде посвящена антирелигиозной тематике. Образы его плакатов навеяны конкретными, живыми персонажами, взятыми из современной художнику действительности. Один из плакатов Азима Азимзаде, вышедший из печати в 1925 году, изображает крестьянина с вилами, выбрасывающего из села расхитителя народного добра. Плакаты Азимзаде не только бичевали пережитки прошлого. В них создавались и образы положительных героев. Образ человека-героя, его психологическая характеристика более всего занимают художника. Первые плакаты Азимзаде были экспонированы в Москве в 1933 году на выставке азербайджанских художников. Они получили достойную оценку центральной прессы.

В первой половине 1920-х годов художник оформлял спектакли в бакинских театрах: в Сатир-агиттеатре оформил спектакли «Колесо фортуны» С. Ахундова и «Саботажники» Ордубади и в Азербайджанском драматическом театре выполнил эскизы костюмов для пьес «В 1905 году» Д. Джаббарлы и «Шейх Санан» Г. Джавида. Творчество Азимзаде сыграло большую роль в развитии театральной живописи Азербайджана.

В творческом наследии Азимзаде основное место занимают карикатуры. Развитие этого жанра в Азербайджане тесно связано с журналом «Молла Насреддин». За время своего многолетнего существования (1906—1931) этот журнал прошёл интересный творческий путь. Первый номер журнала вышел в Тифлисе в апреле 1906 года. Издателем его был талантливый писатель-публицист Джалил Мамедкулизаде, избравший в качестве псевдонима имя известного восточного мудреца Моллы Насреддина. «Молла Насреддин» являлся в то время первым сатирическим журналом на всем мусульманском Востоке. Он был рожден под влиянием освободительных идей первой русской революции 1905 года. После революции, с 1922 года в Баку возобновилось издание журнала «Молла Насреддин». С этого периода начинается плодотворное сотрудничество Джалила Мамедкулизаде и Азима Азимзаде. Азимзаде стал главным художником «Моллы Насреддина». Его творчество определяло художественное лицо журнала, в котором основное место занимали его зарисовки и карикатуры. Он умел тонко подмечать и удивительно точно передавать жесты, движения, позы своих персонажей.

А. Азимзаде создал 56 цветных литографий для собрания сочинений народного поэта М. А. Сабира «Хоп-хоп наме». Эти рисунки раскрывают идейную сущность произведения поэта, его протест против социальной несправедливости и угнетения трудящихся, против мракобесия. Азимзаде создал также яркие и выразительные серии рисунков к рассказам «Авось и возвратят» Дж. Мамедкулизаде, «Мои олени» А. Ахвердиева, «Святилище» Н. Нариманова, к книге «Старый Баку» Г. К. Сарабского и другим литературным произведениям. Иллюстрации Азимзаде к повести А.Ахвердиева «Письма из ада» воссоздают образы обитателей «ада» — этого символичного сборища отрицательных типов.

В 1927 году А. Азимзаде создал красочные иллюстрации к детским сказкам в стихах «Буйный вол» Г. К. Санылы. В 1937 году был издан альбом «Тени прошлого» с 26-ю рисунками, расположенными на разворотах страниц. В этих рисунках автор раскрыл перед зрителями сцены из жизни провинциального капиталистического города, во многом сохранившего черты феодальных отношений.

В 1930-х годах основное место в творчестве Азимзаде занимают станковые сюжетно-тематические серии. К лучшим жанровым акварелям А. Азимзаде следует отнести листы из серии «Сцены старого быта»: «Рамазан у богатых», «Рамазан у бедных», «Свадьба у богатых», «Свадьба у бедных», «Травля собак», «Родилась дочь», «Покупка жены», «Старая и новая жены», «Избиение жены мужем» и другие. Эмоциональность многих листов А. Азимзаде во многом зависит от удачного цветового решения. Цвет в его акварелях создаёт определённое настроение, облегчает восприятие изображенной сцены.

В бытовых акварелях «Кос-коса» (народное шуточное представление), «Прыгают через костер», «Раздел имущества», «Канатоходец», «Кукольный театр» показаны нравы того времени. В композициях «Свадьба у богатых», «Свадьба у бедных» Азимзаде раскрывает идеи социального неравенства посредством контрастного сопоставления особенностей быта, свадебных обрядов и религиозных празднеств у разных классов общества.

С первых дней Великой Отечественной войны (1941—1945) Азимзаде, как и большинство советских художников, принимает активное участие в создании плакатов, «Агитокон», которые были ведущим средством боевой политической агитации. Красочные, четкие и лаконичные «Агитокна» были дополнены стихотворными текстами на азербайджанском и русском языках. В работе над плакатами вместе с художниками принимали участие писатели и поэты: С. Рахман, Ю. Фидлер, Г. Строганов, М. Сеидзаде, Н. Рафибейли и др. За два года войны Азимзаде создаёт свыше 50 карикатур. Антифашистские карикатуры А. Азимзаде представляют собой новый этап творческого развития художника. Учитывая особую важность политической сатиры в годы войны, Азимзаде предельно заостряет приемы шаржа, усиливает звучание цвета. Малочисленность персонажей, изображенных обычно крупным планом, на фоне чистого листа бумаги, отличает эти рисунки от работ предвоенных лет на исторические и бытовые темы с их сложными многофигурными композициями.

Карикатуры «Лев и котенок», «Лик фашизма», «Трофеи фюрера», «Мания величия», «Битые карты», «Цепные собаки империализма», «Тени варваров», «Волк — волку», «Неминуемые гости фашистской Германии» и другие пользовались неизменной популярностью. В карикатуре «Лев и котенок» (1941) высмеивается Гитлер, сравнивавший себя с Наполеоном. Крупным планом изображен раненый лев, которому художник придал сходство с Наполеоном. На спине льва надпись: «Бородинская битва», на голове — повязка со словами: «Москва 1812 года». Воинственная храбрость котенка говорит о том, что его ничему не научило поражение льва. В карикатуре «Битые карты» (1942) по зелёному сукну игрального стола беспорядочно разбросаны карты, на которых с сохранением некоторого портретного сходства изображены Гитлер и его сподвижники.

Своим творчеством А. Азимзаде внес существенный вклад в развитие советской антифашистской карикатуры военного времени. Продолжая работу и в области книжной графики в 1942 году он создаёт красочные иллюстрации к народной сказке «Хоруз» («Петух»), в которой повествуется о жизнелюбивом петухе, побеждающем шаха. А. Азимзаде не дожил до дня великой Победы — он умер в расцвете творческих сил в 1943 году в возрасте 63 лет.

Член ВКП(б) с 1923 года. В 1927 году Азимзаде было присвоено звание народного художника Азербайджанской ССР. Считается, что Азимзаде удалось избежать политических репрессий благодаря знакомству с первым секретарём ЦК КП Азербайджана Мирджафаром Багировым, поклонником творчества художника.

В Баку открыт дом-музей художника. Его именем названа улица в Баку и Азербайджанское художественное училище, в котором он преподавал с 1920 года до смерти, с 1932 по 1937 год был директором. В 2002 году в Баку в сквере около Дворца Республики открыт памятник художнику (в 2011 году — перенесён в Ичери-шехер).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художники Азербайджана
Художники-соцреалисты Азербайджана
Художники-карикатуристы Азербайджана
Народные художники Азербайджанской ССР
Члены КПСС
Коммунисты Азербайджана
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Азербайджанские карикатуристы